

Patronyme 

 Scaramouche de Forlì (1400- v. 1450), condottiere italien.

Pseudonyme 

 Scaramouche (1608-1694), acteur de commedia dell’arte italien.

Personnage de fiction 

 Scaramouche, personnage de la commedia dell’arte ;
 Scaramouche, personnage de la musicale We Will Rock You de Ben Elton;
 Scaramouche, personnage de Genshin Impact.

Titres 

 Scaramouche (1891), ballet d’André Messager et Georges Street ;
 Scaramouche (1921), roman britannique de Rafael Sabatini ;
 Scaramouche (1923), film muet américain de Rex Ingram ;
 Scaramouche (1937), suite musicale de Darius Milhaud ;
 Scaramouche (1952), film américain de George Sidney ;
 Scaramouche (La máscara de Scaramouche) (1963), film franco-italo-espagnol d’Antonio Isasi-Isasmendi ;
  (1965), minisérie télévisée italienne de Daniele D’Anza ;
 Les Aventures amoureuses de Scaramouche (Da Scaramouche or se vuoi l'assoluzione baciar devi sto... cordone!), film italien de Gianfranco Baldanello sorti en 1973..